Rubén Gómez puede hacer referencia a:

Rubén Gómez, exfutbolista y entrenador chileno.
Rubén Marcelo Gómez, futbolista argentino.
Rubén Gómez González, físico y político español.